Авад — арабське прізвище.

Відомі носії 
 Луїс Авад (1915–1990) — єгипетський письменник, літературознавець, доктор;
 Міра Авад (1975) — ізраїльська арабська співачка і актриса.